Анжеліка Калліо — латвійська і фінська топмодель.
 Кюесті Калліо — фінський політичний діяч, прем'єр-міністр Фінляндії, Президент Фінляндії у 1937—1940 роках
 Міка Калліо — фінський мотогонщик, учасник чемпіонату світу з шосейно-кільцевих перегонів.

Див. також 
 Калліо — район Гельсінкі, Фінляндія